Hengelbrock ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Hengelbrock (* 1958), deutscher Dirigent
 Wilhelm Hengelbrock (1907–1945), deutscher Ordensbruder und Missionar